Chestnut Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chestnut Grove (Alabama), im Coffee County
 Chestnut Grove (Delaware), im Kent County
 Chestnut Grove (Bath County, Kentucky)
 Chestnut Grove (Shelby County, Kentucky)
 Chestnut Grove (Frederick County, Maryland)
 Chestnut Grove (Washington County, Maryland)
 Chestnut Grove (Alleghany County, North Carolina)
 Chestnut Grove (Stokes County, North Carolina)
 Chestnut Grove (Ohio), im Gallia County (nicht mehr existent)
 Chestnut Grove (Clearfield County, Pennsylvania)
 Chestnut Grove (Indiana County, Pennsylvania)
 Chestnut Grove (Lycoming County, Pennsylvania)
 Chestnut Grove (Grundy County, Tennessee)
 Chestnut Grove (Hancock County, Tennessee)
 Chestnut Grove (Perry County, Tennessee)
 Chestnut Grove (Robertson County, Tennessee)
 Chestnut Grove (Stewart County, Tennessee)
 Chestnut Grove (Sumner County, Tennessee)
 Chestnut Grove (Union County, Tennessee)
 Chestnut Grove (Albemarle County, Virginia)
 Chestnut Grove (Buckingham County, Virginia)
 Chestnut Grove (Lancaster County, Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chestnut Grove (Glendale), in Glendale, Kentucky, ID-Nr. 88001731
 Chestnut Grove School, in Athens, Georgia, ID-Nr. 84003873